Municipio de Logan puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Logan, en el condado de Baxter, Arkansas.
Municipio de Logan, en el condado de Logan, Arkansas.
Municipio de Logan, en el Estado de Dakota del Norte.
Municipio de Logan, en el condado de Beadle, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Clark, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Hand, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Jerauld, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Minnehaha, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Sanborn, Dakota del Sur.
Municipio de Logan, en el condado de Peoria, Illinois.
Municipio de Logan, en el condado de Dearborn, Indiana.
Municipio de Logan, en el condado de Fountain, Indiana.
Municipio de Logan, en el condado de Pike, Indiana.
Municipio de Logan, en el condado de Ida, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Calhoun, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Clay, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Lyon, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Marshall, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Sioux, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Winnebago, Iowa.
Municipio de Logan, en el condado de Allen, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Barton, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Butler, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Decatur, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Dickinson, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Edwards, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Gray, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Lincoln, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Marion, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Marshall, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Meade, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Mitchell, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Ottawa, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Pawnee, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Phillips, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Sheridan, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Sherman, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Smith, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Washington, Kansas.
Municipio de Logan, en el condado de Mason, Míchigan.
Municipio de Logan, en el condado de Ogemaw, Míchigan.
Municipio de Logan, en el condado de Aitkin, Minnesota.
Municipio de Logan, en el condado de Grant, Minnesota.
Municipio de Logan, en el condado de Reynolds, Misuri.
Municipio de Logan, en el condado de Wayne, Misuri.
Municipio de Logan, en el condado de Adams, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Antelope, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Buffalo, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Burt, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Clay, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Dixon, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Dodge, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Gage, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Kearney, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Knox, Nebraska.
Municipio de Logan, en el condado de Cuming, Nebraska.
Municipio de Logan, en el estado de Nueva Jersey.
Municipio de Logan, en el condado de Auglaize, Ohio.
Municipio de Logan, en el condado de Blair, Pensilvania.
Municipio de Logan, en el condado de Clinton, Pensilvania.
Municipio de Logan, en el condado de Huntingdon, Pensilvania.

Otros 
Municipio de Logan Center, en el estado de Dakota del Norte.
Municipio de Logan Store, en el condado de Rutherford, Carolina del Norte.